Лос Саенз има више значења:

 Лос Саенз (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Саенз (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику